Stati Uniti d'America
East Windsor – città della Contea di Hartford, Connecticut
East Windsor – township della Contea di Mercer, New Jersey